Аламбра () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сьюдад-Реаль, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Монтьель. Занимает площадь 580,25 км². Население — 1114 человек (на 2010 год).

Население

Примечания 

Муниципалитеты Сьюдад-Реаля